Ille steht für:

 Ille (Fluss), Nebenfluss der Vilaine, Bretagne, Frankreich
 Ille-sur-Têt, Kleinstadt im Département Pyrénées-Orientales, Frankreich

Ille ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Ille (1823–1900), deutscher Maler und Illustrator
 Heinrich Ille (1878–1932), Pfarrer und hessischer Landtagsabgeordneter 
 Hildegard Rothe-Ille (1899–1942), deutsche Mathematikerin
 Marie Ille-Beeg (1855–1927), deutsche Schriftstellerin und Illustratorin